Договор о взаимной обороне между Соединенными Штатами Америки и Республикой Филиппины () — договор, подписанный США и Филиппинами 30 августа 1951 года в Вашингтоне. Подписание договора стало важным элементом формирующейся системы безопасности при ведущей роли США. Содержит восемь статей, а основное содержание сводится к следующему: если одна из сторон договора подвергнется агрессии со стороны третьей державы, другая сторона договора должна оказать помощь.

История подписания 

После того, как Адмирал Дьюи в мае 1898 года одержал победу над испанским флотом в битве в Манильской бухте, США оккупировали Филиппины. Согласно Парижскому мирному договору, который завершил испано-американскую войну, испанские острова отходили США. На последнем этапе испанского владычества в республики произошла революция, а после вмешательства США превратилась в филиппино-американскую войну. Силы сопротивления возглавлял Эмилио Агинальдо. В период войны от военных действий и болезней погибли десятки тысяч филиппинцев и тысячи американцев. После того, как Агинальдо попал в плен и заявил о поддержке Соединенных Штатов, вооруженная борьба утихла, а официально конфликт завершился 4 июля 1902 года односторонним провозглашением США мира. Сопротивление продолжалось до 1913 года, однако в нем принимали участие мусульмане Минданао и Сулу.

В 1907 году на Филиппинах был выбран первый двухпалатный парламент. Одновременно с созданием законодательной власти, при поддержке США была создана гражданская исполнительная власть, в которую постепенно входили филиппинцы. К концу первой мировой войны филиппинцы осуществляли контроль над исполнительной властью. Вскоре после этого была упразднена Католическая церковь, а принадлежащие ей земли проданы и перераспределены.

Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами был подписан 30 августа 1951 года в Вашингтоне представителями двух стран. Договор содержит восемь статей и в самом общем виде обязывает обе страны поддерживать друг друга, если США или Филиппины окажутся под ударом третьей стороны.

Как заявлено в Статье 1, стороны договора урегулируют международные споры на мирной основе и без угрозы международному миру. Кроме того, они отказываются от угрозы силой в любой форме, что закреплено также в Уставе ООН.

Особенности

Поддержка соглашения 

После распада СССР и снижения угрозы распространения коммунизма в 1990-х гг., подходы к двусторонним договорам по обороне начали изменяться, в том числе с Филиппинами. В основном, правительство Филиппин оставалось на тех же позициях, что предшествовали подписанию соглашения, по большей части ориентируясь на защиту, которую предоставляли США. Со своей стороны в период «холодной войны» американцы развивали на Филиппинах сеть военных баз. Основой для этого служили Авиабаза Кларк недалеко от города Анхелес (Центральный Лусон), а также военно-морская база Субик-Бей. К началу 1990-х гг. базы функционировали на территории Филиппин уже около 40 лет. В 1991 году антиамериканские настроения подтолкнули Сенат отклонить новый договор, касающийся военных баз, что привело к сворачиванию их деятельности на Филиппинах. Однако под воздействием новых угроз, таких как международный терроризм и событий 11 сентября в США, экономического и военного роста Китая, США вновь стали укреплять связи с азиатскими союзниками, в том числе с Филиппинами.
 
Торжественная церемония, посвященная 60-летней годовщине подписания Договора, проходила 11 ноября 2011 года на борту американского эсминца USS Fitzgerald (DDG-62), который прибыл в Манилу, а представители США и Филиппин подтвердили Договор подписанием Манильской Декларации. Со стороны Филиппин Декаларцию подписал министр иностранных дел Альберто Дель Росарио, со стороны США - Госсекретарь США Хиллари Клинтон. Декларация была формальным подтверждением военных связей между странами. В частности, страны заявляли:

США и Филиппины 5 февраля 2023 года достигли договоренности о получении американскими военнослужащими доступа на четыре военные базы на территории страны для расширения « стратегического присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» для противодействия угрозам со стороны КНР.

Примечания

Сноски 

Международные договоры США
Международные договоры Филиппин
Американо-филиппинские отношения
1951 год в США
Договоры по алфавиту
История США (1964—1980)